

Presentación previa 
El argentino Federico Delbonis fue el campeón defensor. No pudo defender su título obtenido la pasada temporada ya que decidió no participar en esta edición.

El colombiano Alejandro Falla fue el campeón de esta edición tras derrotar en la final al italiano Paolo Lorenzi con parciales de 7-5, 6-1.

Cabezas de serie 

 Alejandro González (Semifinal)
''' Alejandro Falla (Campeón)
 Guido Pella (Segunda ronda)
 Paolo Lorenzi ''(Final)

<ol start="5">
  João Souza ''(Primera ronda)
  Diego Schwartzman ''(Semifinal)
  Facundo Argüello ''(Cuartos de Final)
  Pere Riba (Cuartos de Final)</li>
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Bucaramanga 2014